Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 18 au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Tathiana Garbin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Michaëlla Krajicek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2006
Palerme
Sport en Italie en 2006
Tennis en juillet 2006